Dunnell :
 Dunnell ville du Minnesota 

  (né en 1946)
 Mark H. Dunnell (1823–1904), politicien americain
  (1905–2008), écrivain canadien
  (1942–2010), archéologue américain